Výraz full house (někdy také full boat) obvykle označuje sestavu karet v pokeru.

Full House pak může být:
 Plný dům (v anglickém originále Full House) – americký televizní seriál
 Full House (album, Wes Montgomery) – album kytaristy Wese Montgomeryho z roku 1962
 Full House (album, Fairport Convention) – album skupiny Fairport Convention z roku 1970
 Full House (album, The Dooleys) – album skupiny The Dooleys z roku 1980
 Full House (album, John Farnham) – album zpěváka Johna Farnhama z roku 1991